Цибулєв або Цибульов ( — українське та російське прізвища, що походить від українського слова цибуля та / або деяких населених пунктів.

Жіноча форма — Цибулєва або Цибульова.

Походження 

Прізвище Цибулєв походить з роду Цибул.
.

Прізвище Цибульов (Цибулів) походить від назви містечка Цибулів Монастирищенського району Черкаської області чи Цибулеве в Знам'янському районі Кіровоградської області.або від назви села Цибулівка, які є у Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях, а також у Придністров'ї.

Відомі носії 

 Цибульов Олексій Іванович (1916—1944) — радянський артилерист, Герой Радянського Союзу (1941).
 Цибульов Павло Миколайович — доктор технічних наук, член-кореспондент Академії технічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992).

 Анна Цибулєва ( 1990 р.) — українська класична піаністка, переможниця Лідського міжнародного конкурсу піаністів (2015), що живе і виступає за кордоном.

Див. також 

 Цибулеве
 Цибулів

Примітки